Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Jakob Hlasek e Patrick McEnroe 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Byron Black /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Mark Philippoussis /  Mark Woodforde (quarti di finale)

 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (semifinali)
 Tommy Ho /  Brett Steven (semifinali)
 Jakob Hlasek /  Patrick McEnroe (finale)
 David Adams /  Sébastien Lareau (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1995